Maleján kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maleján (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Maleján (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar